Terminus est un mot latin qui désigne une borne de pierre délimitant la fin d'une route, d'une cité, d'un territoire. Par extension :
 Terminus, ancienne divinité romaine.

Terminus peut aussi faire référence à/au :
 Terminus, dernier arrêt sur une ligne de transport
 Terminus d'autobus, un point d'arrêt délimitant le début et la fin d'une ligne de bus
 centre de maintenance des bus du réseau Azalys
 Gare de Rome-Termini, principale gare de Rome
 Terminus, petit village qui est devenu en 1848 la ville d'Atlanta en Géorgie

Cinéma 
 Station Terminus (« Stazione Termini »), film italo-américain sorti en 1953 réalisé par Vittorio De Sica.
 Terminus, film britannique de John Schlesinger, sorti en 1961.
 Allemagne Terminus Est (« Deutschland Terminus Ost »), film documentaire belge réalisé par Frans Buyens en 1965.
 Terminus de Pierre-William Glenn, avec Johnny Hallyday, sorti en 1987.
 Hôtel Terminus : Klaus Barbie, sa vie et son temps, film documentaire français sorti en 1988 réalisé par Marcel Ophüls.
 Terminus austral, film documentaire français réalisé en 1992 par Patrick Le Gall, d'après la pièce de Vincent Colin Petit sud cherche grand nord.
 Terminus, film français de Francis Veber, sorti en 2006.

 Le Terminus des prétentieux, titre initialement prévu pour Les Tontons flingueurs (1963).

Télévision 
 Terminus, quatrième épisode de la saison 20 de Doctor Who, diffusé en 1983 ;
 Terminus, quatrième épisode de la saison 14 de Dallas, diffusé en 1990 ;
 Terminus, sixième épisode de la saison 1 de Family Business diffusé en 2019.

Littérature et bandes dessinées 
 Terminus, planète fictive imaginée par Isaac Asimov pour le Cycle de Fondation.
Terminus, les étoiles, roman de science fiction de Alfred Bester, publié en 1956.
 Terminus 1, roman de science-fiction de l'écrivain français Stefan Wul, paru en 1959.
 Terminus, roman de 1980 de Boileau-Narcejac.
 Brooklyn station terminus cosmos, album de bande dessinée dans la série Valérian, écrite par Pierre Christin et dessinée par Jean-Claude Mézières.
 Terminus, personnage extra-terrestre, destructeur de monde, Super-vilain mineur dans l'univers de Marvel Comics, apparaissant pour la première fois en aout 1984 dans le comic Les Quatre Fantastiques
 Terminus, album B.D. de la série La Nef des fous de Turf.
Terminus, livre illustré pour enfants de Matt de la Peña, lauréat de la médaille Newbery de 2016.

Locution ou expression latine